Majidi ist der Familienname folgender Personen:
 Amal Majidi (* 1983), marokkanische Gewichtheberin
 Falah Al-Fajidi (* 1970), kuwaitischer Fußballspieler
 Farhad Majidi (* 1976), iranischer Fußballspieler
 Farzad Majidi (* 1977), iranischer Fußballspieler
 Islam Majidi (* 1985), marokkanische Gewichtheberin
 Majid Majidi (* 1959), iranischer Filmschaffender